Вулканы Индонезии принадлежат к так называемому Тихоокеанскому огненному кольцу — наиболее сейсмически активной области Земли, в которой находится бо́льшая часть всех действующих вулканов мира. В представленном списке индонезийские вулканы сгруппированы по географическому принципу в шесть районов, вулканы трёх районов принадлежат к системе Зондской островной дуги, простирающейся на более чем 3000 км от севера Суматры до моря Банда. Эта дуга включает в себя большинство вулканов Индонезии. Зондская и соседняя , вулканы который выделены в четвёртую группу, являются результатом активности зоны субдукции — происходит погружение Индо-Австралийской плиты под Евразийскую. Между дугами имеется переходная зона, расположенная к югу от острова Флорес. На востоке дуга Банда встречается с западной частью Тихоокеанской плиты. Севернее, тектоническая сложность района увеличивается, образуется несколько зон субдукции, что в свою очередь формирует в зоне столкновения плит вулканы на островах Сулавеси, Сангихе и Хальмахера, которые составляют оставшиеся две группы вулканов в списке.

Индонезия является мировым лидером по многим аспектам статистики вулканической активности. Этот регион имеет самое большое число исторически активных вулканов — 78, занимает второе место, после Японии, по числу подтверждённых извержений — 1250. Высокая плотность населения в стране привела к тому, что Индонезия лидирует по числу извержений, приводивших к человеческим жертвам — 114, и вызвавшим повреждение инфраструктуры — 195. Несмотря на высокую вулканическую активность региона, в Индонезии было завершено относительно небольшое число стратиграфических исследований старых вулканических отложений и только 0,4 % от известных вулканических извержений были датированы иными способами, нежели историческими методами. Это подчёркивает необходимость дальнейшего изучения доисторических данных в регионе.

Введение 

Существует несколько основных видов формы вулканов, отличающиеся между собой по таким показателям, как состав извергаемой лавы, тип вулканического извержения, количество кратеров и т. д. К таким видам относится стратовулкан, представляющий собой возвышающийся симметричный конус, щитовой вулкан — пологий вулкан, образовавшийся в результате излияний жидкой лавы, кальдера — обширная котловина, образующаяся в результате обрушения вулканической постройки после частичного опустошения магматической камеры, и другие. Активные ныне вулканы могут формироваться на месте более старых вулканических образований, возникая, например, как побочный конус. Точно определить активен вулкан или является потухшим нельзя. Этот статус основывается на исторических записях его извержений, радиоуглеродном анализе или геотермальной деятельности. Так, в 2010 году проснулся вулкан Синабунг, который до этого был неактивен сотни лет. Его извержение связывают с гипотезой о том, что мощное землетрясение в декабре 2004 года могло повлиять на вулканическую активность в регионе.

Первые неточные упоминания о активности индонезийских вулканов отмечены в китайских записях III века, их связывают с деятельностью Кракатау. Помимо этого, имеются неподтверждённые данные о ещё около 20 извержений в этом регионе, в основном вулканов Келуд и Кракатау. Первыми извержениями, задокументированными европейцами, стали извержения вулканов Гунунгапи-Ветар и Апи в 1512 году. Некоторые из индонезийских вулканов отличились катастрофическими извержениями: извержения Кракатау в 1883 и Тамборы в 1815 году стали одними из наиболее смертоносных в истории человечества, а извержение Тобы примерно 74 000 лет назад считается сильнейшим из известных в четвертичном периоде. Наиболее активными вулканами региона являются Келуд и Мерапи, расположенные на острове Ява. Начиная с 1000 года, Келуд извергался более 30 раз, в то время как Мерапи более 80 раз.  назвала Мерапи одним из  из-за его высокой активности.

Более 75 % индонезийцев проживает на расстоянии менее 100 км от ближайшего вулкана, по этому показателю страна лидирует в мире. Вулканологическая служба Индонезии, занимающаяся мониторингом и исследованиями вулканов, была создана в 1920-м году. В настоящее время эта организация, ныне известная как Центр вулканологии и уменьшения геологических угроз, имеет в своём составе 76 вулканологических обсерваторий, которые непрерывно наблюдают за 66 вулканами, а также занимается эвакуацией людей перед извержениями.

Географические группы 
Данный список составлен на основе базы данных Global Volcanism Program Смитсоновского института, которая содержит информацию о вулканах, проявлявших тот или иной вид активности, включая геотермальную, в последние 10 000 лет. Дополнительными источниками выступили список вулканов мира , включающий в себя информацию Геологической службы США, данные Всемирной организации вулканологических обсерваторий (WOVO) и база данных Глобального проекта по идентификации и анализу вулканического риска (VOGRIPA).

Суматра 
В географии Суматры преобладает горный хребет Барисан, который растянулся с севера на юг почти на 1700 км. Хребет образован движением Индо-Австралийской плиты в сторону Евразийской со скоростью сходимости 5,5 см в год. Это тектоническое движение ответственно за вулканическую активность острова и крупные землетрясения, включая землетрясение 2004 года, происходящие в районе Суматры.

Только один из вулканов в этой группе находится не на Суматре — вулканический остров Вех у северо-западной оконечности Суматры возник в результате частичного разрушения старшего вулканического центра и затопления его морем. Вех был включён в список на основе его геотермальной активности. На Суматре расположена одна из самых больших вулканических кальдер в мире — кальдера супервулкана Тоба, заполненная одноимённым озером. Она образовалась в результате огромного извержения около 74 000 лет назад, которое получило максимальную оценку по шкале VEI — 8 баллов. Помимо этого, на Суматре находится высочайший вулкан Индонезии — Керинчи.

Зондский пролив и Ява 
В Зондском проливе, разделяющем острова Суматра и Ява, находится вулканический остров Кракатау. В 1883 году здесь произошло мощное извержение, уничтожившее две трети острова и образовавшее большую подводную кальдеру. Взрыв Кракатау был слышен на острове Родригес недалеко от Маврикия. В 1928 году из центра кальдеры над водой поднялся новый вулканический конус, названный Анак Кракатау («дитя Кракатау»), к 1930 году ставший постоянным островом. С момента своего образования Анак Кракатау извергался более 40 раз.

Ява, несмотря на свою относительно небольшую площадь по сравнению с Суматрой, имеет более высокую концентрацию вулканов. Наиболее активными из них являются Семеру, Келуд и Мерапи. Вулкан Семеру непрерывно извергается с 1967 года, а Мерапи из-за частоты своих извержений был назван одним из . Другим отличительным вулканом является Иджен, внутри кратера которого находится уникальное озеро, представляющее собой чрезвычайно кислый природный резервуар с водородным показателем менее 0,3.

Малые Зондские острова 
Малые Зондские острова представляют из себя архипелаг многочисленных островов, расположенных на краю австралийского шельфа. Самыми крупными среди них являются, с запада на восток, Бали, Ломбок, Сумбава, Флорес, Сумба и остров Тимор. Некоторые вулканы в том районе формируют острова — например, вулкан Апи на острове Сангеанг.

В 1815 году на острове Сумбава произошло колоссальное извержение вулкана Тамбора, ставшее наиболее сильным извержением за всю историю человечества.

Море Банда 
К югу от Молуккских островов находится архипелаг Банда, расположенный в одноимённом море. В этом районе преобладают островные вулканы, но имеются и подводные.

Сулавеси и острова Сангихе 
Центральная часть острова Сулавеси представлена высокой невулканической гористой местностью. Активные вулканы находятся в северной части острова и тянутся на север к островам Сангихе, которые граничат с Филиппинами.

Хальмахера 
Остров Хальмахера расположен в северной части Молуккского архипелага. В 16-м веке острова архипелага стали центром торговли специями, поэтому с тех времён имеются исторические записи о местных вулканических извержениях.

Заключение 

Вулканы, представленные выше, проявляли тот или иной вид активности в последние 10 000 лет. Кроме них, за всю геологическую историю индонезийского региона существовало ещё много вулканических объектов, однако, информации о них достаточно мало. Единственными известными крупными извержениями из непредставленных в списке вулканов отличился вулкан Манинджау (), сформировавший крупную кальдеру, внутри которой сейчас расположено . В плейстоцене произошло два или три крупных извержения Манинджау, последнее из которых состоялось около 52 000 лет назад и достигло 7 баллов по шкале VEI. В голоцене вулкан не проявлял никакой известной активности, поэтому не был включён в список.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Вулканы Индонезии на сайте Смитсоновского института
 Алфавитный список вулканов мира
 База крупнейших извержений вулканов
 Карта вулканов мира

Индонезия

Вулканы